Lange steht für:
 Lange, Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Lange (Western Australia), Ort in Australien
 Lange (Harz), Hochfläche im Harz zwischen Warmer Bode und Rappbode
 Lange (Oker), linker Zufluss der Oker in der Okertalsperre bei Schulenberg im Oberharz, Stadt Clausthal-Zellerfeld, Landkreis Goslar, Niedersachsen

Haus Lange steht für:
 Haus Lange (Osnabrück), Wohnhaus in Osnabrück
 Museum Haus Lange, Wohnhaus und Ausstellungshalle in Krefeld

Siehe auch:
 Der Lange